Князь Василий Борисович Тенишев (1705 — ) — генерал-адъютант, тайный советник (1764), казанский вице-губернатор (1756—1760), казанский губернатор (1760—1764).

Биография 
Из княжеского рода Тенишевых, имевшего татарское происхождения. Часть ветвей Тенишевых крестились достаточно рано, тогда как другие продолжали оставаться мусульманскими, до тех пор, пока указом Петра I Тенишевы, отказавшиеся креститься, не были лишены княжеского достоинства и записаны в податное сословие. Внук стольника Василия Сафаровича Тенишева (ум. 1695), принявшего православие.

Василий Борисович Тенишев, вероятно, родился в начале XVIII века. С 1722 года он состоял, или, по меньшей мере, числился на военной службе, а в 1726—1735 нёс действительную службу на землях, ненадолго впервые завоёванных Россией в результате Персидского похода Петра Великого. 

В царствование Анны Иоанновны участвовал в Русско-турецкой, а в царствование Елизаветы Петровны — в Русско-шведской войне. 

В 1756 году был назначен Казанским вице-губернатором, а в 1760 году был повышен до губернатора, сменив в этой должности тайного советника графа Фёдора Ивановича Головина. На период губернаторства Тенишева пришлась так называемая 3-я ревизия (подушная перепись).

При нём же в Казани впервые был дан театральный спектакль. Правовое положение татар-мусульман в период губернаторство Тенишева заметно улучшилось, что было связано с тем, что Елизавету Петровну, негативно относившуюся к мусульманам, на престоле сменила более веротерпимая Екатерина Великая. В частности, на татар перестало оказываться давление с целью обращения их в православие, а неслужилые татары получили право свободно селиться в Казани, которая в тот период являлась преимущественно русским городом с татарской сельской округой. В своем донесении императрице А. И. Бибиков писал:Здешний губернатор князь Тенишев, находясь здесь около восьми лет и быв прежде вице-губернатором, как видно, доволен тем, что до сих пор собрал, и от мздоимства воздерживается, но недостает ему нужных для его должности знаний, потому в делах следует советам секретарским и чрез то секретарское и подьяческое пронырство к отягощению челобитчиков находит средства.

После выхода в отставку в августе 1764 года Тенишев, по всей видимости, не занимал уже других должностей и проживал в имении жены в селе Сутяжное Алатырского уезда. Последние годы провел в собственном доме в Казани в приходе Воскресенской церкви, где и умер 14 февраля 1790 года.

Семья 
Был дважды женат, первая жена Наталья Васильевна Ханыкова, вторая — Татьяна Алексеевна NN (1731—20.02.1790), умерла вскоре после мужа.

Дочь — Варвара (20.03.1759 — ?)

Сын — Дмитрий Васильевич (1766—1829), был на рубеже XVIII и XIX веков сперва Казанским вице-губернатором (1797—1802), а затем Астраханским гражданским губернатором (не позднее 1802 — 1807), в ходе войны 1812 года возглавлял Симбирское народное ополчение. Несмотря на то, что на момент рождения сына Дмитрия Василию Борисовичу (если только даты его поступления на воинскую службу в источниках указываются верно) должно было быть уже под 60, их непосредственное родство (отец—сын) подтверждают сохранившиеся исповедные ведомости г. Казани и современник-мемуарист В. И. Панаев.

Внучка — Екатерина Дмитриевна Тенишева (05.05.1790—12.02.1817), была выдана замуж за генерала П. Ф. Желтухина (1778—1829).

В семье Тенишева воспитывалась племянница, которая рано осталась без отца — Анна Николаевна Нестерова (1751—1827; в браке Родионова), в дальнейшем завещавшая свой капитал на основание Казанского Родионовского института  благородных девиц.

Примечания

Литература 
 Долгов Е. Б. Дворянские роды Российской империи. М., 1996. Т. 3.
 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. В 29 т. — М., 2016. — Т. 26. — С. 59.

Источники 
 Тенишев Василий Борисович. Татарская энциклопедия.

Казанские губернаторы
Казанские вице-губернаторы
Тенишевы